Ta-an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongxiang Dao, ö, Fujian, 
 Dalai (ort), Jilin, 

Robotskapade Kinaförgreningar